Gismonda, pièce de théâtre de Victorien Sardou (1894)
 Gismonda, drame lyrique d'Henry Février (1919)
 Gismonda, fille de Tancred dans le Décaméron
 492 Gismonda est un astéroïde nommé d'après la précédente.